Tân Hạnh (Đồng Nai), een xã in Thành phố Biên Hòa, provincie Đồng Nai.
Tân Hạnh (Vĩnh Long), een xã in district Long Hồ, provincie Vĩnh Long.